Дефект (від ) — вада, ґандж, псування, пошкодження, ненормальність, відхилення, патологія.

 Дефект — а) недолік; б) нездатність функціонувати внаслідок такого недоліку. Слід відрізняти від дефіциту і похідних від нього термінів, де йдеться про недолік, нестачу, недостачу чогось, а не дефект.
 Дефект — відхилення якості, форми або фактичних розмірів елементів та конструкцій від вимог нормативно-технічної чи проєктної документації, яке виникає при проєктуванні, виготовленні, транспортуванні та монтажі.
 Дефект — будь-яка невідповідність авіаційної техніки встановленим для неї вимогам.
 Дефект — відхилення від передбаченого технічними умовами якості готового металовиробу або напівпродукту, яке частково або повністю порушує сукупність властивостей виробів даного виду (хімічний склад, структура, суцільність та ін.), якими визначається його споживча цінність.
 Дефект — порушення періодичного розташування (черговість, послідовність) часток (атомів, іонів, молекул) в кристалічній решітці металу або сплаву, що змінює їх фізичні та інші властивості.
 Дефект — невиконання заданої або очікуваної вимоги, яка стосується дорожнього транспортного засобу (його складової) або проведеного ремонту включно з вимогою безпеки.
 Дефект — різниця між заявленою кількістю ядерного матеріалу та дійсно наявним матеріалом. Для цілей перевірки МАГАТЕ розглядається три рівні дефектів:
 а) явний дефект характеризує предмет (облікову одиницю) або партію, що були максимально сфальсифіковані таким чином, що весь чи більшість заявленого матеріалу втрачені;
 б) частковий дефект характеризує предмет (облікову одиницю) чи партію, що були сфальсифіковані таким чином, що якась частина заявленої кількості матеріалу є в наявності;
 в) дефект відхилення характеризує предмет (облікову одиницю) чи партію, що були в незначній мірі сфальсифіковані таким чином, що тільки мала частина заявленої кількості матеріалу втрачена.
 Дефект — будь-яка невідповідність вимогам, установленим виробником та законодавством.
 Дефект — будь-яке порушення зору, яке є оптичним, в тому сенсі, що світлові промені спотворюються оптичною системою ока (кришталиком, рогівкою) до того, як досягають сітківки. Наприклад, астигматизм, далекозорість, короткозорість.

Див. також 
 Дефект (значення)
 Виробничий брак

Джерела 
 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України. Державний комітет України по нагляду за охороною праці. Наказ N 32/288 від 27.11.97 Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 N 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»
  Міністерство транспорту України. Наказ N 205 від 29.05.98 Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки
 
 Дефект 
 Міністерство юстиції України фонд державного майна України. Наказ 24.11.2003 N 142/5/2092 Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів
 Фізичний захист, облік та контроль ядерного матеріалу: українсько-англо-російський, англо-російсько-український і російсько-англо-український словник. Український тлумачний словник термінів, затверджений наказом Держатомрегулювання від 08.06.04 р. № 101 
 Міністерство транспорту та зв'язку України. Наказ 02.07.2008 N 795 Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі 
 Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. — 640 с.
 Оксфордский толковый словарь по психологии/Под ред. А.Ребера, 2002 г

Багатозначні терміни